Le Championnat NCAA de basket-ball 2019 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basket-ball universitaire. 

Cette  commence le  et se termine avec la finale disputée le  au U.S. Bank Stadium, Minneapolis.

Organisation du tournoi 

Le tour préliminaire se dispute à Dayton dans l'Ohio. Huit villes accueillent les deuxième et troisième tours du tournoi final de la NCAA. Il s'agit de Hartford, Des Moines, Jacksonville, Salt Lake City, Columbia, Columbus, Tulsa et San José. 

Les quatre salles hôtes des demi-finales, , et finales régionales, ou  sont le Honda Center d'Anaheim, la KFC Yum! Center de Louisville, le Capital One Arena de Washington et le Sprint Center de Kansas City.

Le Final Four se déroule à l'U.S. Bank Stadium de Minneapolis.

Équipes 

Trente-deux places sont attribuées aux vainqueurs des tournois de chaque conférence. Les trente-six autres places sont attribuées par un comité de sélection de la NCAA. Le comité établit également le classement de ses 68 équipes, ce qui permet ensuite de déterminer les rencontres.

Compétition

First Four 
Le First Four se joue traditionnellement dans l'University of Dayton Arena à Dayton en Ohio.

Région Sud - Louisville

Finale régionale du Sud

Région Ouest - Anaheim

Finale régionale de l'Ouest

Région Est - Washington

Finale régionale de l'Est

Région Midwest - Kansas City

Finale régionale du Midwest

Final Four

Details

Demi-finales du

Finale du

Lien externe 

  

2019
Basket-ball aux États-Unis en 2019
Sport aux États-Unis en mars 2019
Sport aux États-Unis en avril 2019